Степан Кутейников:
 Кутейников, Степан Ефимович (1754/1755 — 1826) — русский военный деятель, генерал-майор.
 Кутейников, Степан Степанович (1795—1854) — русский военный деятель, генерал-майор, сын Кутейникова С. Е.